Вита́лий Па́влович Мала́хов (род. 1940) — тракторист, полный кавалер ордена Трудовой Славы (1983).

Биография 
Родился 7 мая 1940 года в Усть-Лабинске. После окончания школы работал в колхозе. В 1959—1962 годах служил в Советской Армии. Демобилизовавшись, вернулся на родину, где окончил училище механизации сельского хозяйства и работал сначала помощником комбайнёра, а затем комбайнёром в колхозе «Кубань».

С 1968 года Малахов работал в бригаде дважды Героя Социалистического Труда Михаила Клепикова. Освоив ряд моделей тракторов и комбайнов, он вместе со своими товарищами регулярно получал рекордные урожаи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 года Малахов был награждён орденом Трудовой Славы 3-й степени, 23 декабря 1976 года — 2-й степени, 7 января 1983 года — 1-й степени. Стал первым в Краснодарском крае полным кавалером ордена Трудовой Славы, также награждён рядом медалей.

Проживает в родном городе.

Почётный гражданин города Усть-Лабинска.

Примечания 

Полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Почётные граждане Усть-Лабинска
Персоналии:Усть-Лабинск
Трактористы